Hentzen ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hentzen (1903–1985), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Friedrich Hentzen (1867–1923), deutscher Verwaltungsbeamter